Павлопільська сільська рада — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Павлопільська сільська рада — Донецька область, Новоазовський район